Необходимая жестокость ():

 Необходимая жестокость — американский фильм 1991 года
 Необходимая жестокость — американский телесериал